Hayti ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hayti (Missouri)
 Hayti (Pennsylvania)
 Hayti (South Dakota), im Hamlin County

Siehe auch:
 Hayti Township